BelarusDocs — онлайн-фестиваль актуального белорусского документального кино. В рамках фестиваля демонстрируются фильмы, отражающие общественно важные для Беларуси темы, имеющие художественные качества и, как правило, хорошую фестивальную историю. Кинофестиваль проводится с 2016 года.

Онлайн-фестиваль BelarusDocs

BelarusDocs-2016 

Первый онлайн-фестиваль прошел с 4 по 10 октября. Программа состояла из белорусских неигровых фильмов: участников и победителей международных кинофестивалей.

Программа BelarusDocs-2016:

 «Алмаз» (2013; режиссёр — Виктор Аслюк)
 «Гости» (2015; режиссёр — Андрей Кутило)
 «Дударь» (2014; режиссёр — Юрий Тимофеев)
 «Межа Норвилишек» (2014; режиссёр — Дмитрий Махомет)
 «Не один» (2014; режиссёр — Ольга Дашук)
 «Пасха Христова» (2015; режиссёр — Дарья Юркевич)
 «Перекресток» (2014; режиссёр — Анастасия Мирошниченко)
Фильмы собрали более 4,5 тысяч просмотров, их смотрели в 36 странах мира. Чаще всего, если не считать Беларусь,— в России, США и Польше. Белорусская аудитория фестиваля составила 88 %..

BelarusDocs-2018 

Второй онлайн-фестиваль BelarusDocs прошел с 1 по 7 марта 2018 года.

Программу кинофестиваля составили как работы государственной Студии документального кино «Летопись», так и фильмы независимых авторов.

Программа BelarusDocs-2018:

 «Пусть живёт Маленький принц» (2016; режиссёр — Ева-Катерина Махова)
 «Фанат» (2017; режиссёр — Андрей Кудиненко)
 «Агмень» (2017; режиссёр — Юрий Тимофеев)
 «Сергей Плыткевич. Человек с фотоаппаратом» (2017; режиссёр — Ольга Дашук)
 «Минск… Орша… Минск…» (2016; режиссёр — Юлия Ралко)
 «Янка Купала» (2017; режиссёр — Виктор Аслюк)
 «25» (2016; режиссёр — Андрей Кутило)
Как и во время первого фестиваля, фильмы собрали более 4,5 тысяч просмотров. Фильмы программы смотрели преимущественно в Беларуси (88 %), но также в 57 странах мира, чаще всего — в России, Украине и Польше.

BelarusDocs-2020 

Третий онлайн-фестиваль прошел с 7 по 13 апреля на официальном сайте belarusdocs.com. В программе были семь фильмов белорусских авторов на актуальную тематику.

Программа BelarusDocs-2020:

 «Тренер» (2019; режиссёр — Ольга Абрамчик)
 «Дебют» (2017; режиссёр — Анастасия Мирошниченко)
 «Лебеди» (2018; режиссёр — Галина Адамович)
 «Перезимовать» (2017; режиссёр — Ева-Катерина Махова)
 «Царь горы» (2017; режиссёр — Андрей Кутило)
 «Фольклор и жизнь» (2020; режиссёр — Юрий Тимофеев)
 «Полоцкий вальс» (2019; режиссёр — Ольга Дашук)

Фильмы программы собрали более 6,4 тысяч просмотров. Впервые были отмечены фильмы-победители в двух номинациях: среди профессионального и зрительского жюри. В обоих номинациях победу одержал фильм Анастасии Мирошниченко «Дебют».

Зрительское жюри состояло из 32 кинолюбителей из Беларуси, Польши, России, Украины, Германии и Швейцарии. Тройка наилучших фильмов по версии зрителей:

 «Дебют» — 9,0 (из 10)
 «Тренер» — 8,0
 «Полоцкий вальс» — 7,8

В составе профессионального жюри были теоретик документального кино из США Майкл Ринов (Michael Renov), директор программ Открытого фестиваля документального кино «Россия» (Екатеринбург) Инна Демежко, белорусский кинокритик Антон Сидоренко, белорусский историк и теоретик изобразительных искусств Сергей Хоревский, преподаватель кинодисциплин из США Кристин Эком (Christine Acham). Они отметили следующие фильмы фестиваля:

 «Дебют» — 9,0 (из 10)
 «Тренер» — 8,3
 «Лебеди» — 7,6

Следующий онлайн-кинофестиваль BelarusDocs планируется на апрель 2021 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт BelarusDocs
 Страница BelarusDocs в Facebook
 Youtube-канал BelarusDocs
 Telegram-канал BelarusDocs
 Instagram-канал BelarusDocs

Кинофестивали Белоруссии
Фестивали по алфавиту
Фестивали Белоруссии
Фестивали, появившиеся в 2016 году
Культура Белоруссии
Кинофестивали
Интернет-кинофестивали